

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Żytno – część miasta Oborniki Śląskie
 Żytno – wieś w woj. łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Żytno

Inne 
 Żytno – gmina wiejska
 Żytno – dawna gromada